Ранчо Секо има више значења:

 Ранчо Секо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Секо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Секо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Секо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Секо, Ригоберто Лоера Себаљос (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Секо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Секо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Секо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Секо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Секо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Секо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Секо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Секо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Секо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Секо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Секо, Ринкон де Меса (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Секо (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Секо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Секо (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Секо (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Секо (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Секо (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Секо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Секо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Секо (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Секо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Секо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Секо (Уизилтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Секо (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Секо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Секо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Секо (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Секо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Секо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Секо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Секо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Секо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику